Kulam (Batee), een plaats in Indonesië
Kulam (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Kulam (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing